Le Grand Jour est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Grand Jour, un film de télévision canadien réalisé par Jean-Yves Laforce diffusé en 1988.
 Le Grand Jour (The Unnatural, 1999), 19e épisode de la  de la série X-Files, écrit et réalisé par David Duchovny.
 Le Grand Jour (Get Low, 2009), un film réalisé par Aaron Schneider sorti en 2009.
 Le Grand Jour, un film documentaire français réalisé par Pascal Plisson, sorti en 2015.